Silvestercyclocross: Belgische veldrijwedstrijd, die jaarlijks wordt georganiseerd in Torhout.
 Silvestercross (atletiek): Nederlandse veldloopwedstrijd, die jaarlijks wordt georganiseerd in Soest.